de heer van het hertogdom Brabant; zie lijst van graven van Brussel en hertogen van Brabant;
 een dynastieke titel in België: Hertog van Brabant (België);
 een dynastieke titel van de koning van Spanje.